Morte apparente – evenienza clinica
 Morte apparente o tanatosi – comportamento animale

Cinema 
 Morte apparente – film del 1994
 Morte apparente – film horror del 1997

Letteratura 
 Morte apparente – romanzo di Thomas Enger del 2011

Televisione 
 Morte apparente (Fire and Water) – episodio della prima stagione della serie tv Stargate SG-1